Каракозово — название населённых пунктов:

Россия 
 Каракозово — село в составе города Калуга Калужской области.
 Каракозово — посёлок в Томском районе Томской области.